Don Ho steht für: 

 Don Ho, Entwickler von Notepad++
 Donald Tai Loy Ho, Sänger